Владимир Филиппович Говорун (; род. 14 июля 1935 года, с. Петровское Старобельского района Донецкой области Украинской ССР — 20 августа 2005 года) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады Украины II созыва (1994—1998).

Биография 

Родился 14 июля 1935 года, с. Петровское Старобельского района Донецкой области (ныне в Луганской области) Украинской ССР.

В 1958 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета.

Ссылки 
 Говорун Владимир Филиппович на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Говорун Володимир Пилипович 

Выпускники Львовского университета‎
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва